Nazwa Myślęcinek może odnosić się do:

 Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy
 wsi Myślęcinek w sołectwie Osielsko, w gminie Osielsko, w pow. bydgoskim, w woj. kujawsko-pomorskim
 osiedla Myślęcinek, położonego w granicach miasta Bydgoszczy.